Naczynie zatokowe, zatoka – włosowate naczynie krwionośne o dużej średnicy (około 30 mikrometrów). Śródbłonek zatok składa się z płaskich komórek zawierających pory o średnicy około 100 nm. Nie ma on błony podstawnej. 

Komórki śródbłonka zatok wątrobowych wspierają się tylko na mikrokosmkach hepatocytów oraz na delikatnej sieci włókien siateczkowych. Dzięki porom śródbłonka i brakowi błony podstawnej wiele cząstek i cząsteczek łatwo przechodzi z krwi do przestrzeni Dissego i w przeciwną stronę.

Bibliografia 
 Wojciech Sawicki, Jacek Malejczyk: Histologia. PZWL, 2012

Układ krwionośny człowieka